Плужница () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Вомбжезненский повят, Куявско-Поморское воеводство. Население — 5026 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бонгарт
 Белявы
 Блендово
 Чапле
 Домбрувка
 Юзефково
 Котново
 Нова-Весь-Крулевска
 Острово
 Плонхавы
 Плужница
 Пулько
 Учёнж
 Вевюрки
 Вельдзондз

Прочие поселения 
 Бартошевице
 Дзялово
 Горынь
 Мгово
 Орлово

Соседние гмины 
 Гмина Хелмжа
 Гмина Хелмно
 Гмина Грудзёндз
 Гмина Лисево
 Гмина Радзынь-Хелминьски
 Гмина Вомбжезьно

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Куявско-Поморского воеводства